Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2015/2016

Личные результаты

En Passant

SISSA

LSG IntelliMagic

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2015/2016 на сайте www.schaakbond.nl

Командный чемпионат Нидерландов по шахматам
2015 год в шахматах
2016 год в шахматах